Albion kan avse:

 Albion – det tidigast kända namnet på Storbritannien
 Albion (datorspel) – ett datorrollspel
 Albion (Fable) – ett fiktivt land i TV-spelet Fable
 Albion (tecknad serie) – en tecknad serie.
 Albion Motors – ett brittiskt bilmärke som byggdes i Glasgow år 1899–1980
 Albion Rovers FC (Skottland) – skotskt fotbollslag
 Albion Rovers FC (Wales) – walesiskt fotbollslag
 Brighton & Hove Albion FC – engelskt fotbollslag
 West Bromwich Albion FC – engelskt fotbollslag
 15760 Albion – en asteroid
 Albion-Polka en polka av Johann Strauss den yngre

Geografi

Antarktis 

 Mount Albion,

Australien 

 Albion (del av en befolkad plats), Victoria, Brimbank,

Mauritius 

 Albion (ort i Mauritius), Black River,

USA 

 Albion, Illinois, countyhuvudort, Edwards County, 
 Albion (flygplats), New Jersey, Camden County, 
 Albion, Oklahoma, Pushmataha County, 
 Albion, Iowa, Marshall County, 
 Albion, Indiana, countyhuvudort, Noble County, 
 Albion, Maine, Kennebec County, 
 Albion, Michigan, ort, Calhoun County, 
 Albion, Nebraska, countyhuvudort, Boone County, 
 Albion, New York, countyhuvudort, Orleans County, 
 Albion (stad i Orleans County, New York), stad (town) i Orleans County
 Albion (stad i Oswego County, New York), stad (town) i Oswego County
 Albion, Pennsylvania, Erie County, 
 Albion, Pennsylvania, Jefferson County, 
 Albion, Kalifornien, Mendocino County, 
 Albion, Idaho, Cassia County, 
 Albion, Washington, Whitman County,